Спешково — деревня в Очёрском городском округе Пермского края России.

История 
Известна с 1795 года. Являлась центром Спешковской волости Оханского уезда (позднее — центром Спешковского сельсовета). В ноябре 1929 года, в ходе коллективизации, в деревне возник колхоз «Красный Урал», который в 1951 году после был укрупнён и получил новое имя «Стахановец» (упразднён 16 января 1959 года). 12 августа 1965 года был образован совхоз «Спешковский». До 2019 года являлась административным центром ныне упразднённого Спешковского сельского поселения Очёрского района.

География 
Деревня находится в юго-западной части края, в пределах денудационной Предуральской равнины, на берегах реки Спешковой, на расстоянии приблизительно 8 километров (по прямой) к северо-западу от города Очёра, административного центра округа. Абсолютная высота — 154 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как континентальный, с морозной продолжительной зимой и коротким тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −15,5 °С (абсолютный минимум — −38 °С), температура самого тёплого (июля) — 17,5 °С (абсолютный максимум — 37 °С). Продолжительность безморозного периода — 115 дней. Среднегодовое количество осадков — 441 мм.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в половой структуре населения мужчины составляли 47,2 %, женщины — соответственно 52,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % из 396 чел.

Инфраструктура 
Действуют средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, библиотека и отделение связи.

Примечания 

Населённые пункты Очёрского района